B40 ou B-40 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Char B40, une variante du char B1 de la seconde guerre mondiale.

Sciences 
Chimie
 , la formule chimique du borosphérène.

Médecine
 Blastomycose, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Routes
  Bundesstraße 40, une route fédérale allemande reliant Eichenzell à Sarrebruck ; 
  Autoroute espagnole B-40, la quatrième rocade nord de Barcelone entre Granollers et Abrera.

Signalisation
 Panneau de fin d'une piste ou bande cyclable obligatoire en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres